Die Handball-DDR-Liga der Frauen war in der Saison 1990/91 die letzte Spielzeit der zweithöchsten Spielklasse der ehemaligen DDR und wurde im Zuge der deutschen Wiedervereinigung unter der Bezeichnung 2. Handball-Liga ausgetragen. Bis zum Dezember 1990 spielte die 2. Handball-Liga noch unter dem Dach des Deutschen Handballverbandes der DDR. Nachdem dieser mit dem Deutschen Handballbund der Bundesrepublik vereinigt worden war, wurde dieser zum Dachverband der Liga. Für die zwei freien Plätze in der Handball-Bundesliga (Frauen) konnten sich die SV Chemie Guben und die SV Blaue Schwerter Meissen qualifizieren.


Staffel Nord 
Der SV Blau-Weiß Frankfurt/O. verzichtete trotz Staffelsieg auf den Startplatz in der Handball-Bundesliga (Frauen), den dann der Zweitplatzierte die SV Chemie Guben einnahm. Die restlichen Mannschaften wurden soweit gemeldet in die 2. Handball-Bundesliga (Frauen) eingegliedert. Der Magdeburger SV 90, die SSG Humboldt zu Berlin und die BSG Fortschritt Cottbus verzichteten auf einen Start in der 2. Bundesliga und stiegen in die Regionalligen Nord und Berlin bzw. in die Oberliga Brandenburg ab.

Abschlusstabelle 

Namensänderungen vor bzw. während der Saison
 BSG WGK Frankfurt/O. ⇒ SV Blau-Weiß Frankfurt/O.
 BSG Chemie “W.-P.-St.” Guben ⇒ SV Chemie Guben
 BSG Empor Brandenburger Tor ⇒ SG Empor Brandenburger Tor 1952
 BSG FIKO Rostock ⇒ SG FIKO Rostock
 BSG Motor Hennigsdorf ⇒ SV Motor Hennigsdorf
 BSG Lokomotive Rangsdorf ⇒ SV Lokomotive Rangsdorf
 SG Aufbau/Chemie Schwerin ⇒ SV Grün-Weiß Schwerin
 BSG Motor Mitte Magdeburg ⇒ Magdeburger SV 90
 HSG Humboldt-Uni Berlin ↔ SSG Humboldt zu Berlin

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Staffel Süd 
Der SV Blaue Schwerter Meissen sicherte sich den Staffelsieg und qualifizierte sich für die Handball-Bundesliga (Frauen). Die restlichen Mannschaften wurden soweit gemeldet in die 2. Handball-Bundesliga (Frauen) eingegliedert. Die TSG Calbe, der 1. SC 1861 Weißenfels, der Polizei SV Eisenach, der SV Traktor Förderstedt und der TSV Motor Gispersleben verzichteten auf einen Start in der 2. Bundesliga und stiegen in die Regionalliga Nord bzw. in die Oberligen Sachsen-Anhalts und Thüringen ab.

Abschlusstabelle 

Namensänderungen vor bzw. während der Saison
 BSG Blaue Schwerter Meissen ⇒ SV Blaue Schwerter Meissen
 BSG Union Halle-Neustadt ⇒ SV Union Halle-Neustadt
 BSG Lokomotive Delitzsch ⇒ ESV Delitzsch
 HSG Uni Jena ⇒ HBV Jena 90
 BSG Turbine Leipzig ⇒ SV Turbine Leipzig
 BSG Wismut Schneeberg ↔ SV Schneeberg
 BSG Fortschritt Weißenfels ⇒ 1. SC 1861 Weißenfels
 ASG Vorwärts Eisenach ⇒ Polizei SV Eisenach
 BSG Traktor Förderstedt ⇒ SV Traktor Förderstedt
 BSG Motor Gispersleben ⇒ TSV Motor Gispersleben

Kreuztabelle

Literatur

Weblinks 
 

1990
Handballsaison 1990/91